Maczewski ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Maczewski (* 1933), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Missionar der Leipziger Mission in Tansania
 Friedrich Maczewski (1791–1863), kurländischer Jurist und Komponist